Ti avrò, album di Adriano Celentano del 1978
 Ti avrò/La moglie, l'amante, l'amica, singolo tratto dall'album
 Ti avrò, singolo di Enrico Ruggeri del 1990